Edith Steinkerk (Helmond)
Edith Steinkerk (Nieuw-Bergen)